Ка́нинский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Административный центр — село Несь.

География 
Канинский сельсовет находится на Конушинском берегу на западе Заполярного муниципального района, на полуострове Канин Нос, занимая восточный берег Мезенской губы Белого моря. На севере граничит с Шоинским сельсоветом, на востоке — с Омским сельсоветом, на юге — с Мезенским городским поселением. Территория сельсовета относится к районам Крайнего Севера и характеризуется сложными природными условиями, суровым полярным климатом.

История 
Муниципальное образование «Канинский сельсовет» было образовано в 2005 году. В 2005 году Канинский сельсовет был включён в состав Заполярного района Ненецкого автономного округа.

До 1903 года Несь и все поселения на полуострове Канин Нос входили в состав Дорогорской волости Мезенского уезда Архангельской губернии, когда они выделились в самостоятельную Несскую волость с центром в селе Несь. С 1924 года село Несь было центром Канино-Чёшской самоедской волости Мезенского уезда, объединившей кочевое население Канинской и Тиманской тундр. Позднее Несь стала центром Несского сельсовета Мезенского района. В 1934 году Несский сельсовет с населёнными пунктами Мгла и Несь перешёл из Мезенского района Северного края в состав Ненецкого национального округа. В 1960-х годах к «неперспективным» была отнесена деревня Яжма, расположенная в устье реки Большая Яжма, в 35 км северо-западнее села Несь.

Население

Состав поселения 
В состав Канинского поселения входят:
 село Несь
 деревня Чижа
 деревня Мгла

См. также 
 Флаг Канинского сельсовета
 Административно-территориальное деление Ненецкого автономного округа
 Канино-Тиманский район

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МО «Канинский сельсовет»
 Подчинённые пункты Несского сельсовета Канино-Тиманского района Ненецкого национального округа Архангельской области // Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах
 Страница МО «Канинский сельсовет» на сайте МО «Заполярный район»

Муниципальные образования Заполярного района
Сельские поселения Ненецкого автономного округа